Куэ́йд () — ирландская фамилия. Известные носители:
 Куэйд, Деннис (род. 1954) — американский актёр
 Куэйд, Джек (род. 1992) — американский актёр
 Куэйд, Рэнди (род. 1950) — американский актёр
 Куэйд, Эви (род. 1963) — американский режиссёр.